Der Einzelwettbewerb der Damen bei den Asienspielen 2018 im Squash fand vom 23. bis 26. August 2018 statt.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 28 Spielerinnen, davon maximal zwei Spielerinnen pro NOK, die im K.-o.-System die Siegerin ermittelten. Goldmedaillengewinnerin der letzten Austragung im Jahr 2014 war Nicol David aus Malaysia, die topgesetzt ins Turnier startete. Sie gewann das Turnier, an ihrem Geburtstag, erneut und sicherte sich damit ihre fünfte Goldmedaille im Einzel bei Asienspielen. Silber gewann ihre Landsfrau Sivasangari Subramaniam, die beiden Bronzemedaillen gingen die Inderinnen Dipika Pallikal und Joshna Chinappa.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf asiansquash.org (englisch)
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

Squash
2018
Squashturnier in Jakarta
Squashturnier 2018
Frauensquashturnier